Тимурленгия () — род тираннозавроидов, ископаемые остатки которых были найдены в Узбекистане, в формации Биссекты в пустыне Кызылкум. Датируется туронским веком верхнемеловой эпохи. Типовой и единственный вид — Timurlengia euotica.

Открытие 
В 1944 году ископаемые тираннозавроидовые кости были описаны из биссектинской формации советскими палеонтологами. В 2004 году команда обнаружила черепную коробку, на которой крепились мышцы шеи. Череп хранился в Зоологическом институте РАН до тех пор, пока эксперт по тираннозаврам Стивен Брусатти не определил его как новый вид в 2014 году.

В 2016 году Стивен Брюсатти, Александр Аверьянов, Ганс-Дитер Зюс, Эми Мюира и Йэн Б. Батлер назвали и описали типовой вид Timurlengia euotica. Род назван в честь Тамерлана, основателя Империи Тимуридов в Средней Азии. Видовое имя euotica по-гречески означает «хорошие уши»; такое название дали за длинные каналы внутреннего уха, предназначенные для улавливания низкочастотных звуков.

Вид был основан на голотипе ZIN РН 1146/16, состоящий из черепной коробки. К этому же виду были отнесены и другие окаменелости, не принадлежавшие той же особи и описанные в 2012 году. Они включали в себя образцы ZIN PH 854/16: правая половина черепа; ZIN PH 676/16: правая ветвь верхней челюсти; ZIN PH 2330/16: левая лобная кость; ZIN PH 2296/16: левая квадратная кость; ZIN PH 15/16: кусок правой ветви нижней челюсти; ZIN PH 1239/16: правые сочленовная и угловая кости; ZIN PH 671/16: передний шейный позвонок; USNM 538131: задний шейный позвонок; USNM 538132: невральная дуга переднего грудного позвонка; CCMGE 432/12457: средний грудной позвонок; ZIN РН 951/16: передний хвостовой позвонок; ZIN РН 120/16: средний хвостовой позвонок; ZIN РН 120/16: задний хвостовой позвонок; ZIN PH 619/16; и USNM 538167: коготь ноги. Все эти образцы отнесены к тимурленгии на основании предположения, что она была единственным тираннозавроидом в формации Биссекты.

Описание 

Большинство окаменелостей указывают на то, что тимурленгия была размером примерно с лошадь, 3—4 метра в длину, при весе примерно 170—270 килограммов. Однако, остатки представляют подростковых особей, которые ещё полностью не выросли. ZIN РН 1239/16 представляет взрослое животное.

В 2016 году были установлены несколько отличительных признаков, относящиеся к черепу. Надзатылочная кость, центральная верхняя кость задней части черепа, имеет ромбовидный отросток, указывающий вниз и не доходящий до верхнего края затылочного отверстия. В базиокципитальной части затылочной кости имеет чрезвычайно короткие базальные выступы, достигающие одной трети высоты .  и преддверие уха образуют воронкообразное углубление, глубоко проникая в слуховую зону и имеющие широкий выход на боковой стенке черепа. Внутреннее ухо крупное, с большими полукружными каналами.

Классификация 2019 года:

Примечания 

Тираннозавроиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2016 году
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана